Na Bíblia, Dã (em hebraico: דָּן, "julgamento" ou "ele julgou") é filho de Jacó (de quem era o quinto) e de Bila, sua concubina (Gênesis 30:4). É o patriarca da tribo de Dã, uma das doze tribos de Israel.

Dã teve um filho, Husim; Dã e seu filho foram para o Egito junto com todo o Israel.

Abaixo temos o trecho da bíblia onde Jacó abençoa Dã antes da morte:

16  Dã julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel.

17  Dã será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás.

18  A tua salvação espero, ó Senhor!

Gen 49

Nome 

O texto da bíblia hebraica explica que o nome de Dã deriva de dananni, que significa ele me julgou, em referência à crença de Raquel de que ela havia ganhado um filho como o resultado de um julgamento de Deus (Gênesis 30:6).

Árvore genealógica 

Fundadores das tribos bíblicas
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Filhos de Jacó